Gelastocoridae är en familj av insekter. Gelastocoridae ingår i överfamiljen Gelastocoroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gelastocoridae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Gelastocoridae